Чемпіони попереднього року Мартіна Хінгіс та Джеймі Маррей не змогли захищати титул, оскільки Хінгіс завершила кар'єру. Маррі утворив пару з Бетані Маттек-Сендс і виграв турнір.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання на джерела

Зовнішні посилання
 Main Draw 

Відкритий чемпіонат США з тенісу
2018 у тенісі
Тур WTA 2018